Beecham peut désigner :
 Emily Beecham (1984-), actrice anglo-américaine ;
 Thomas Beecham (1879-1961), chef d'orchestre britannique.

Confusion 
 
 

Patronyme anglais